Tara Correa-McMullen (24 de Maio de 1989 - 21 de Outubro de 2005) foi uma atriz e jogadora de basquete norte-americana.

Tara Correa-McMullen, que desempenhou o papel de Big Mac no filme Rebound, foi tragicamente morta por um suspeito em que se acredita ser o integrante da quadrilha no tiroteio. Ela tomou vários tiros foi morta em 21 de Outubro de 2005 em um apartamento no complexo Inglewood, Califórnia. Ela foi enterrada no Forest Lawn Memorial Park (Hollywood Hills).

Atores dos Estados Unidos
Sepultados no Forest Lawn Memorial Park (Hollywood Hills)